Zanotta bezeichnet:
 Zanotta (Möbeldesign), italienische Firma für Möbeldesign Zanotta
 C/1991 Y1 Zanotta-Brewington, ein nichtperiodischer Komet 
 14568 Zanotta, ein Asteroid, benannt nach dem Amateurastronomen Mauro Vittorio Zanotta (* 1963)